Stor-Valtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Valtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (11,1 ha)
Stor-Valtjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (47,2 ha)

Se även
Valtjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn